Die Verbandsliga Niedersachsen 1986/87 war die 38. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Niedersächsischen Fußballverband. Sie war eine Ebene unterhalb der drittklassigen Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Sieger wurde zum zweiten Mal der VfL Herzlake.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 1985/86 war der MTV Gifhorn nach sieben Jahren wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, während Atlas Delmenhorst und die SVG Göttingen 07 aufgestiegen waren. Die beiden Absteiger TSV Helmstedt und Kickers Emden hatten die Verbandsliga verlassen und wurden durch die drei Aufsteiger TuS Esens (erstmals in der höchsten niedersächsischen Amateurliga), SpVgg Preußen Hameln (Rückkehr nach vier Jahren) sowie die Amateurmannschaft von Hannover 96 (Wiederaufstieg nach einer Spielzeit) ersetzt.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord sicherte sich der VfL Herzlake. Als Zweit- und Drittplatzierter durften der ASC Nienburg und der VfR Osterode 08 ebenfalls teilnehmen. Sie konnten sich jedoch durchsetzen und stiegen somit nicht auf. Die Mannschaften auf den beiden letzten Plätzen mussten absteigen. Der SC Uelzen 09 verließ die Liga nach drei Spielzeiten. Der MTV Gifhorn wurde in die Landesliga durchgereicht und musste die Liga zehn Jahre nach dem Aufstieg verlassen.

Tabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Niedersachsen 1986/87 im deutschen Fußball-Archiv

1986
Fußballsaison 1986/87